Marie Thérèse de Jésus ou Marie-Thérèse de Jésus est le nom pris en religion par plusieurs religieuses :
 Marie Thérèse de Jésus (Scrilli) (1825-1889) née Marie Scrilli, carmélite italienne.
 Marie-Thérèse de Jésus-Eucharistie (1901-1972) née Maria Dulce Rodrigues dos Santos, religieuse brésilienne fondatrice de la congrégation des Petites Missionnaires de Marie Immaculée.
 Marie Thérèse de Jésus (Gonzalez-Quevedo) (1930-1950) née Marie Thérèse González-Quevedo y Cadarso, carmélite espagnole.